Тимановка — топоним

Украина 
 Тимановка — село, Тульчинский район, Винницкая область
 Тимановка — село, Шосткинский район, Сумская область